Maja (geslacht), een geslacht van krabben
Maja (Glina), een plaats in Kroatië
Maja (rivier), een rivier in Rusland
De naakte Maja (La maja desnuda), een schilderij van Francisco Goya
The Naked Maja, een Italiaans-Frans-Amerikaanse film uit 1958
Maja (voornaam), een meisjesnaam
Maja de Bij, een kindertekenfilmserie over een bij

In Indonesië
 Maja (onderdistrict van Majalengka), een onderdistrict van het regentschap Majalengka van de provincie West-Java
 Maja (onderdistrict van Lebak), een onderdistrict van het regentschap Lebak van de provincie Banten, Java
Plaats in Indonesië
 Maja (Kalianda), een bestuurslaag in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra
 Maja (Kota Agung Barat), een bestuurslaag in het regentschap Tanggamus van de provincie Lampung, Sumatra
 Maja (Punduh Pidada), een bestuurslaag in het regentschap Pesawaran van de provincie Lampung, Sumatra
 Maja (Maja), een plaats en bestuurslaag in een onderdistrict van het regentschap Lebak van de provincie Banten, Java
 Maja Baru (Nieuw-Maja), een plaats en bestuurslaag in een onderdistrict van het regentschap Lebak van de provincie Banten, Java
 Maja Selatan (Zuid-Maja), een plaats en bestuurslaag in het onderdistrict Maja van het regentschap Majalengka van de provincie West-Java   
 Maja Utara (Noord-Maja), een plaats en bestuurslaag in het onderdistrict Maja van het regentschap Majalengka van de provincie West-Java   
Zie ook:
 Maia (doorverwijspagina)
 Maya (doorverwijspagina)